Barič je lahko:
 Barič, Golubac (Srbija)
 Barič, Obrenovac (Srbija)
 Barič (priimek)